Bieg masowy techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Tytułu z poprzednich mistrzostw, rozegranych w fińskim Lahti, nie obronił Kanadyjczyk Alex Harvey Zawody zostały rozegrane 3 marca 2019 roku. W zawodach wzięło udział 65 zawodników, w tym dwóch nie stanęło na starcie, a jeden nie ukończył biegu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019